Ryan Griffiths puede referirse a:

 Guitarrista de The Vines, Ryan Griffiths.
 El jugador australiano de fútbol, Ryan Griffiths.